Гексацианоферрат(III) неодима(III) — неорганическое соединение,
соль неодима и железосинеродистой кислоты
с формулой Nd[Fe(CN)],
кристаллы,
слабо растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Реакция нитрата неодима и гексацианоферрата(III) калия:

Физические свойства 
Гексацианоферрат(III) неодима(III) образует кристаллы.

Слабо растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава Nd[Fe(CN)]•n HO, где n = 4 и 5.

Кристаллогидрат состава Nd[Fe(CN)]•4HO образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа C mcm,
параметры ячейки a = 0,7473952 нм, b = 1,2919104 нм, c = 1,3800549 нм
.

Примечания

Литература 
 

Соединения неодима
Соединения азота по алфавиту
Соединения железа по алфавиту